camp jako styl w kulturze popularnej, związany z pojęciami kicz i zniewieściałość
 Camp (ang. Camp Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Camp (ang. Camp Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 hrabstwo Camp (ang. Camp County) – hrabstwo w stanie Teksas

Zobacz też 
 cAMP – związek chemiczny
 Kamp (ujednoznacznienie)